Ciwanên Azad („Freie Jugend“) bezeichnet:

Ciwanên Azad (Jugendorganisation), Jugendorganisation der PKK
Ciwanên Azad (Zeitschrift), Monatszeitschrift der Jugendorganisation der PKK